Poggenburg ist der Familienname folgender Personen:
 André Poggenburg (* 1975), deutscher Politiker
 Johannes Poggenburg (1862–1933), Bischof von Münster
 

Poggenburg steht für:
 deutscher Name des polnischen Dorfes Żabikowo (Luboń) (1939–1945)

Siehe auch:
 Poggenburger Leide
 Poggenberg
 Poggenborg